A 2013-as nyári universiadén a torna női csapat összetett versenyszámát július 7-én rendezték.

Eredmények

Jegyzetek 

CSN